Plusieurs villes ou communes possèdent une rue de la Synagogue (ou encore un autre type de voirie). Cet odonyme généralement a son origine dans la présence d'une synagogue historique dans la rue.

La rue de la Synagogue peut faire référence à :

Toponymes 
En 
Rue de la Synagogue (Synagogue street), à Kimberley
Rue de la Synagogue (Synagogue street), à Paarl

En 
Place de la Synagogue (Synagogue place), à Adelaide

En 
Rue de la Synagogue, à Arlon

Au 
Rue de la Synagogue (rua sinagoga), à  Unamar (Cabo Frio, RJ)

En 
Avenue de la Synagogue, à Avignon
Rue de la Synagogue, à Dijon
Rue de la Synagogue, à Garancières
Rue de la Synagogue, à Marmoutier
Rue de la Synagogue, à Meudon
Rue de la Synagogue, à Mulhouse

En 
Rue de la Synagogue (Synagogue Street), à Kolkata
Rue de la Synagogue (Synagogue Street), à Pune

En 
Rue de la Synagogue (Via della Sinagoga), à Lecce
Rue de la Synagogue (Via della Sinagoga), à Spolète

Au  
Place de la Synagogue, à Esch-sur-Alzette

Au 
Allée de la Synagogue (Synagogue Lane), à Cheltenham
Rue de la Synagogue (Synagogue Street), à Norwich

A 
Rue de la Synagogue (Synagogue Street), à Singapour

En  
Rue de la Synagogue, à Genève

En 
Rue de la Synagogue (Havra Sokagi), à Izmir

Homonymie
Synagogue
Synagogue